Umbro puede referirse a:

 la persona natural de Umbría (Italia) o lo perteneciente o relativo a esta región;
 los umbros, un antiguo pueblo itálico;
 el idioma umbro, una lengua indoeuropea hablada hasta el ;
 el dialecto umbro, una variedad lingüística del italiano; o
 Umbro (marca), una marca inglesa de ropa deportiva.